Сибирский — посёлок в Купинском районе Новосибирской области России. Входит в состав Сибирского сельсовета.

География 
Площадь посёлка — 144 гектара.

История 
Решением исполнительного комитета Купинского районного Совета депутатов трудящихся № 110 от 03.04.1958 года центральной усадьбе Купинского совхоза присвоено наименование поселок Сибирский.

Население

Инфраструктура 
В посёлке по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Купинского района